Pyhän Laurin kappeli kan syfta på:
 Pyhän Laurin kappeli – en finländsk kyrkobyggnad i Helsinge kyrkby i Vanda, se S:t Lars kapell, Vanda
 Pyhän Laurin kappeli – en kyrka i Lövö i Helsingfors, se S:t Lars kapell, Lövö